Змагання з командних гонок переслідування серед чоловіків у програмі Зимових Олімпійських ігор 2010 відбулися 26 та 27 лютого 2010 в Річмонд-Олімпік-Овал.

Рекорди 
Чинні до цих змагань рекорди світу й олімпійські рекорди наведено в таблиці

Під час змагань були встановлені такі олімпійські рекорди:

Результати

Сітка 
{| width="100%"
|- align="left"
|

Чвертьфінали

Півфінали

Фінали

Посилання 
 2010 Winter Olympics results: Men's Team Pursuit (1/4 finals), from http://www.vancouver2010.com/; retrieved 2010-02-26.
 2010 Winter Olympics results: Men's Team Pursuit (semifinals), from http://www.vancouver2010.com/; retrieved 2010-02-26.
 2010 Winter Olympics results: Men's Team Pursuit (finals), from http://www.vancouver2010.com/; retrieved 2010-02-26.

Ковзанярський спорт на зимових Олімпійських іграх 2010